Адриан Кетглас (; род. 26 августа 1968, Буэнос-Айрес, Аргентина) — кулинар, шеф высокой авторской кухни, совледец и бренд-шеф ресторанных проектов в нескольких странах мира. Его ресторан Adrián Quetglas Restaurant на Мальорке получил звезду Мишлен в 2016 году.

Работал в ресторанах Испании, Франции, Великобритании и России.

Биография 
Адриан Сантьяго Гарсия Кетглас родился в Аргентине, куда переехал с Мальорки его отец. Уже подростком Адриан перебрался из родного Буэнос-Айреса обратно, на родину отца, бабушки и дедушки.

В 18 лет Адриан с семьей открывает собственный бар, в котором готовила его бабушка.

После окончания школы Адриан начал обучаться на ветеринара.

Жена Мартина, учительница математики из Словакии, партнер и совладелица ресторана на Мальорке.

Дети: Саша и Николас

Карьера шеф-повара 
Профессиональная деятельность началась в Париже, с обучения в кулинарной школе Marie-Blanche de Broglie.

В 1992 году прошёл престижную стажировку у легендарного шеф-повара Марко Пьер Уайта в лондонском ресторане «QuoVadis».

С 1998 года работал в ресторане Bacchus на Мальорке, где из повара дорос до су-шефа. Важным событием в карьере стало знакомство с шефом Марком Фошем, которого Адриан Кетглас называет своим главным учителем. В Bacchus, мальорском ресторане Марка Фоша со звездой Michelin при «Reads Hotel».

В 2005 году приехал в Москву для создания ресторана Cipollino.

С 2009 года Адриан сотрудничает с винными барами «GrandCru» в Москве и Санкт-Петербурге. Работает с начинающими в то время рестораторами Иваном и Сергеем Березуцкими.

В 2010 году, создавал кухню собственного ресторана Doce Uvas, который первым из российских ресторанов уже в 2010 — ом вошёл в топ «100 лучших ресторанов» по версии рейтинга «S. Pellegrino».

Возглавил в качестве концепт-шефа ресторана The Сад.

В 2015 году Адриан Кетглас открывает свой ресторан в Пальма-де-Мальорка — «Adrian Quetglas», и через год получает звезду Мишлен, самую желанную и престижную награду в мире гастрономии. Ранее Adrian Quetglas Restaurant уже получил широкое признание гастрономических критиков и был признан лучшим новым рестораном 2015 года по версии «Ассоциации гастрономических журналистов Балеарских островов».

Адриан Кетглас является также совладельцем и концепт-шефом ресторанов AQ Kitchen, AQ Chicken и ADRI BBQ, совместно с шеф-поваром Андреем Ждановым.

Награды и премии 
2015 год — Adrian Quetglas Restaurant — лучший новый ресторан 2015 года по версии «Ассоциации гастрономических журналистов Балеарских островов».

2016 год — Adrian Quetglas Restaurant — звезда Мишлен

2016 год — ADRI BBQ — Buro 24/7 — лучший ресторан недели 2016 г.,

2016 год — ADRI BBQ -GQ — гастрономические рестораны года 2016 г.,

2016 год — ADRI BBQ -Афиша — лучшие открытия 2016 г.,

2016 год — ADRI BBQ -How To Green — ТОП 7 ресторанов на огне 2016 г.,

2016 год — ADRI BBQ -TimeOut — ТОП 25 лучших ресторанов Москвы 2016 г.,

2016 год — ADRI BBQ -Daily Afisha — ТОП 14 винных баров 2016 г.,

2016 год — WHERETOEAT в номинации «Шеф-повар года».

2016 год — Лауреат премии Пальмовая ветвь AQ Kitchen

2017 год — AQ Kitchen Spoon Restaurant Guide — Лучший ресторан 2017 г.,

2017 год — рестораны Gran Cru и AQ Kitchen вошли в Желтый гид по Москве по версии гида Gault&Millau — 3 колпака — 2018,

2017 год — AQ Kitchen РБК стиль — ТОП 10 лучших ресторанов 2017 г.,

2017 год — AQ Kitchen Eat Out — Лучшая винная карта 2017 г.,

2017 год — AQ Kitchen TripAdvisor - лучшие рестораны Москвы 3-е место 2017 г.

2017 год — AQ Chicken ТОП 10 лучших ресторанов по версии рейтингового агентства INSIDER 2017 г.,

2017 год — AQ Chicken ТОП 10 лучших московских винотек по версии журнала GQ 2017 г.

2017 год — ADRI BBQ — TimeOut — лучшее барбекю Москвы 2017 г.,

2017 год — ADRI BBQ -TimeOut — лучшие веранды Москвы 2017 г.,

2017 год — ADRI BBQ -РБК стиль — 10 лучших веранд Москвы 2017 г.,

2017 год — ADRI BBQ -EatBoard — 7 место, лучших ресторанов Москвы 2017 г.

Книги 
В 2014-ом в издательстве «Эксмо» выходит кулинарная книга Адриана — «Тапас».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт http://adrianquetglas.com/
 GQ Russia — http://www.gq.ru/travel/news/moskovskiy-shef-poluchil-zvezdu-mishlen/
 Ведомости — https://www.vedomosti.ru/lifestyle/characters/2017/03/07/680317-bez-zvezdi-michelin-ya-zhil-spokoino
 Esquire — https://esquire.ru/hero/15752-adrian-quetglas/
 Коммерсант — https://www.kommersant.ru/doc/2922944
 РБК Стиль — http://style.rbc.ru/impressions/58369bc09a79475cecea56a9
 The World 50 Best Restaurants https://www.theworlds50best.com/blog/Interviews/adrian-quetglas-moscow-old-timer-in-search-of-russian-cuisine.html
 Elephant Germany http://www.elephant10.com/best-of-mallorca/restaurants/palma-zentrum/adrian-quetglas

Повара Испании
Рестораторы Испании
Предприниматели Испании
Владельцы ресторанов